Stronger může být:

 Stronger (píseň, Britney Spears), 2000
 Stronger (píseň, Kanye West), 2007
 Stronger (album, Cliff Richard), 1989
 Stronger (album, Kelly Clarkson), 2011